7-я горнопехотная дивизия () — создана в ноябре 1941 года, из 99-й лёгкой пехотной дивизии.

Боевой путь дивизии 
С февраля 1942 года — участие в войне против СССР. Бои в Карелии.

В ноябре 1944 года — отступила в Норвегию (в район Нарвика).

В мае 1945 года после капитуляции Германии взята в британский плен.

Состав дивизии 
 206-й горнопехотный полк
 218-й горнопехотный полк
 82-й горный артиллерийский полк
 99-й горный противотанковый батальон
 99-й горный разведбатальон
 99-й горный батальон связи
 99-й горный саперный батальон
 82-й лыжный батальон
 99-й полевой запасной батальон

Командиры дивизии 
 с 1 января 1942 — генерал-лейтенант Роберт Мартинек
 с 10 сентября 1942 — генерал-лейтенант Август Кракау

Литература 
 Roland Kaltenegger: Die deutsche Gebirgstruppe 1935—1945, Universitas Verlag, 2000, ISBN 978-3-8004-1196-2
 Roland Kaltenegger: Schicksalsweg und Kampf der «Bergschuh»-Division : die Kriegschronik der 7. Gebirgs-Division, vormals 99. Leichte Infanterie-Division. Stocker, Graz/Stuttgart, 1985, ISBN 3-7020-0499-8

Горнопехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году